Contatto – notiziario televisivo del canale Primarete Indipendente, diretto da Maurizio Costanzo
 Contatto elettrico diretto – contatto con una parte attiva di un impianto elettrico
 Contatto elettrico indiretto – contatto con una parte dell'impianto elettrico normalmente non in tensione
 Primo contatto – concetto antropologico che descrive il primo incontro tra due culture
 Contatto – in linguistica, compresenza in un luogo e in un tempo di due o più lingue
 Contatto – in ufologia, un incontro ravvicinato

Musica 
 Contatto – album di Tiziana Rivale del 1986
 Contatto – album dei Negramaro del 2020
 Contatto – singolo dei Negramaro del 2020
 Contatto/So Fine So Nice – singolo di Patty Pravo del 1987

Altri progetti